Remacle ist der Familienname folgender Personen:

 Éric Remacle (1960–2013), belgischer Politikwissenschaftler 
 Gauthier Remacle (* 1977), belgischer Fußballspieler
 Jordan Remacle (* 1987), belgischer Fußballspieler 
 Louis Remacle (1910–1997), belgischer Romanist und Schriftsteller
 Marcel Remacle (1926–1999), belgischer Comiczeichner

Siehe auch:
 Remaclus (Saint Remacle; um 600–673/679), Klosterbischof und Heiliger